A-League 2005/2006 – pierwsza edycja nowo utworzonej ligi krajowej, A-League. W rywalizacji brało udział 8 zespołów. 

Start sezonu został poprzedzony dwoma turniejami: kwalifikacjami do Klubowych Mistrzostw Oceanii i Pre-Season Challenge Cup. W trakcie sezonu zasadniczego drużyny rozegrały 21 kolejek ligowych, w okresie od 26 sierpnia 2005 do 5 lutego 2006. Seria finałowa rozgrywek rozpoczęła się 10 lutego, a zakończyła się 5 marca 2006. Mistrzostwo kraju zdobyła drużyna Sydney FC pokonując w finale drużynę Central Coast Mariners FC.

Sponsorem tytularnym rozgrywek od tego sezonu został koncern samochodowy Hyundai Motor Company Australia, w związku z czym wprowadzono nazwę marketingową Hyundai A-League.

Uczestnicy sezonu 2005/2006 

 Adelaide United FC
 Central Coast Mariners FC
 Melbourne Victory FC
 Newcastle United Jets FC
 New Zealand Knights FC
 Perth Glory FC
 Queensland Roar FC
 Sydney FC

Rozgrywki przedsezonowe 
Rozgrywki A-League w sezonie 2005/2006 zostały poprzedzone dwoma turniejami: kwalifikacjami do Klubowych Mistrzostw Oceanii i Pre-Season Challenge Cup.

Kwalifikacje do Klubowych Mistrzostw Oceanii 2005 

Australijskie kwalifikację do Klubowych Mistrzostw Oceanii 2005 zostały podzielone na trzy etapy: 1 rundę, półfinały i finał; zostały rozegrane pomiędzy 7 a 15 maja 2005 roku. Do turnieju głównego awansowała drużyna Sydney FC, która w finale pokonała zespół Central Coast Mariners FC. W kwalifikacjach wzięły udział drużyny występujące w A-League (oprócz New Zealand Knights FC), Perth Glory FC jako zdobywca tytułu Mistrza Australii z sezonu 2003/2004 (National Soccer League) rozpoczął turniej kwalifikacyjny od etapu półfinałów.

Finał

Pre-Season Challenge Cup 2005 

Pierwsza edycja rozgrywek Pre-Season Challenge Cup została rozegrana w okresie od 22 lipca do 20 sierpnia 2005 roku. Rozgrywki podzielone były na dwa etapy: fazę grupową i rundę play-off. Triumfatorem rozgrywek została drużyna Central Coast Mariners, która w finale pokonała zespół Perth Glory FC.

Finał

Rozgrywki

Tabela 

a) Oznaczenia: M - mistrz kraju z sezonu 2003/2004 (NSL), Z - zwycięzca sezonu zasadniczego 2003/2004 (NSL).
b) Cztery najlepszy drużny awansowały do serii finałowej rozgrywek.
c) Awans do Azjatyckiej Ligi Mistrzów 2007 (ACL): Australia przystąpiła do konfederacji Asian Football Confederation (AFC) w 2006 roku. AFC zadecydowała po zakończeniu sezonu, że mistrz Australii 2005/2006 i zwycięzca sezonu zasadniczego 2005/2006 przystąpią do Azjatyckiej Ligi Mistrzów od 2007 roku.

Miejsca po danych kolejkach

Seria finałowa

Ćwierćfinał

Ćwierćfinał (rewanże)

Półfinał

Grand Final 

MISTRZ AUSTRALII 2006

Sydney FC PIERWSZY TYTUŁ

Statystyki meczu 
 Strzały: 15-15
 Strzały celne: 6-5
 Posiadanie piłki: 50%-50%
 Rzuty rożne: 4-9
 Faule: 20-16
 Spalone: 4-3
 Żółte kartki: 0-1
 Czerwone kartki: 0-0

Statystyki

Strzelcy 

Źródłó: http://www.ultimatealeague.com

Frekwencja 
W sezonie zasadniczym 2005/2006 łącznie mecze A-League obejrzało 920 318 kibiców, średnia na mecz wyniosła 10 956 widzów.

Źródło: http://www.ultimatealeague.com/

W trakcie serii finałowej sezonu 2005/2006 na stadionach zasiadło 126 240 widzów, średnia na mecz wyniosła 21 040 widzów. Mecz Grand Final o mistrzostwo kraju zgromadził największą publiczność, na stadionie Aussie Stadium w Sydney zasiadło 41 689 widzów.

Nagrody 
 Johnny Warren Medal: Bobby Despotovski (Perth Glory)
 Joe Marston Medal: Dwight Yorke (Sydney FC)

Przypisy 

sezon
2005 w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
2005 w Australii
2005 w Nowej Zelandii
2006 w Australii
2006 w Nowej Zelandii